Louis Bourdaloue – jezuita
 Tarta Bourdaloue – paryski deser